Rehabilitatie (psychiatrie), een vorm van hulpverlening aan mensen met ernstige en langdurige psychiatrische problematiek
 Rehabilitatie (recht)
 Rehabilitatie (biologie)

Zie ook 
 Rehab (doorverwijspagina)
 Revisie (rechtspraak)
 Habilitatie